Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były trzecimi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 18 grudnia a 21 grudnia. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Klasyfikacje po zawodach w Pokljuce

Bibliografia 
 

Pokljuka
2014 w Słowenii
Biathlon w Słowenii